Stati Uniti d'America
Deweyville – census-designated place della Contea di Newton, Texas
Deweyville – città della Contea di Box Elder, Utah